Le nom vernaculaire de musaraigne musquée est donné en français à plusieurs espèces différentes de mammifères de l'ordre des Soricomorpha qui laissent échapper une odeur musquée :
 Desmana moschata, ou Desman de Moscovie
 Suncus murinus, ou Grande Pachyure

Notes et références 

Insectivore (nom vernaculaire)